Imeri bezeichnet

 die griechische Insel Imeri Gramvousa
 den Serra Imeri, ein Berg in Südamerika

Imeri ist der Familienname folgender Personen:
 Enis Imeri (* 1983), kosovarischer Karateka
 Kastriot Imeri (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Omar Imeri (* 1999), albanischer Fußballspieler